Ли Сяньлун, также Ли Сянь Лун (, , род. 10 февраля 1952 года, Сингапур) — премьер-министр Сингапура с 12 августа 2004, сменил Го Чок Тонга; министр финансов с 2001 по 1 декабря 2007 года. Председатель правящей партии ПНД. Старший сын первого премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю.

Биография 
Родился 10 февраля 1952 года в Сингапуре.

С отличием окончил Тринити-колледж Кембриджского университета (Великобритания), где изучал математику и получил диплом в области компьютерных наук, а также школу государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета (США), где получил степень магистра.
С 1971 года находился на военной службе, прошёл курс армейского обучения в колледже командного и штабного состава в Форт-Ливенуорте (США).
В 1984 году ушёл в отставку с поста второго начальника Генерального штаба в звании бригадного генерала.

В 1984 году баллотировался кандидатом на парламентских выборах в Сингапуре и был избран депутатом от партии Народное действие (ПНД), одним из основателей которой в 1954 году был его отец (партия находится у власти с момента образования независимого Сингапура в 1965).
В 1986 году вошел в состав Центрального исполнительного комитета партии, затем был избран вторым помощником генерального секретаря ПНД и заместителем председателя исполкома штаба ЦИК ПНД.
В конце 1980-х — начале 1990-х руководил молодежным крылом партии.
С 1984 года занимал различные министерские посты — был государственным министром обороны (до 1987), министром торговли и промышленности (до 1992), вторым министром обороны (1987—1992).
В 1990—2004 гг. — заместитель премьер-министра Го Чок Тонга, с 1994 года курировал министерство промышленности и торговли и оборонное ведомство.
В 1998 году, в период регионального валютно-финансового кризиса, Ли Сяньлун был назначен председателем денежно-кредитного управления Сингапура, выполняющего функции центрального банка страны. В 2001—2007 гг. занимал пост министра финансов. По мнению экспертов, ему удалось справиться с кризисной ситуацией в экономике страны и выработать программу либерализации финансового рынка. С 2004 года — генеральный секретарь ПНД.

12 августа 2004 года, после ухода в отставку премьера Го Чок Тонга, Ли Сяньлун занял пост премьер-министра, а также возглавил Совет по научным исследованиям, инновациям и предпринимательству. В 2015 году правительство Ли Сяньлуна вошло в десятку самых эффективных правительств мира по версии ВЭФ.

Согласно исследованиям американской консалтинговой компании Hay Group, проведённых в 2008 году Ли Сяньлун имел самую большую в мире зарплату среди глав государств — 2—2,5 млн долларов в год (ранее Ли Куан Ю писал, что члены правительства Сингапура имеют высокие зарплаты, поскольку не пользуются бюджетными преференциями, такими как правительственные самолёты и т. д.).

В апреле 2022 года Ли Сяньлун объявил, что министр финансов  будет следующим премьер-министром Сингапура, поскольку он был выбран преемником другими членами правительства.

Личная жизнь 
Первая супруга — доктор Вон Мин Ян, гражданка Малайзии. Умерла в 1982 году после рождения второго ребёнка (Йипенг родился альбиносом с признаками инвалидности).

Вторая супруга — Хо Чин, с 1985 года. У супругов двое детей.

Награды 
 Орден Восходящего солнца

Примечания 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Дети премьер-министров
Премьер-министры Сингапура
Действующие руководители государств
Политики XX века
Политики XXI века
Правители XXI века
Премьер-министры, вступившие в должность в 2006 году
Премьер-министры, вступившие в должность в 2011 году
Премьер-министры, вступившие в должность в 2015 году
Премьер-министры, вступившие в должность в 2020 году
Депутаты парламента Сингапура